Dans la mythologie grecque, Hébé est la déesse de la jeunesse. Ce nom désigne aussi :
 (6) Hébé, un astéroïde ;
 Hebe, un genre de plante ;
 , nom de plusieurs navires de la marine française ;
 Hébé, nom d'une série de sculptures d'Antonio Canova.